Veres László (1816–1872) pedagógiai szakíró, földrajzi író, főiskolai tanár
 Veres László (1838–1886) színész, színigazgató
 Veres László (1950) történész, etnográfus, múzeumigazgató

Hasonló néven
 Veress László (1904–1973) repülési meteorológus
 Veress László (1908–1980) diplomata, jogász
 Veress László (1945–2019) romániai magyar színész
 Veress László (1928-2006) állattenyésztő,egyetemi tanár